Monnières ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Monnières (Jura)
 Monnières (Loire-Atlantique)